Denna artikel handlar om personer med efternamnet Gibson. För andra betydelser, se Gibson.

Gibson är ett engelskt och skotskt efternamn som betyder "Gilberts son". Det finns 258 personer i Sverige med efternamnet Gibson (2017).

Personer med efternamnet Gibson

A
 Aleena Gibson (född 1968), svensk sångerska och låtskrivare
 Althea Gibson (1927–2003), amerikansk tennisspelare

B
 Ben Gibson (född 1993), engelsk fotbollsspelare
 Brian Gibson (1944–2004), engelsk filmregissör

C
 Charles Dana Gibson (1867–1944), amerikansk illustratör
 Charles Hopper Gibson (1842–1900), amerikansk politiker
 Cheryl Gibson (född 1959), kanadensisk simmare
 Christopher Gibson (född 1952), svensk murarmästare och skulptör
 Constance Gibson (1869–1955), svensk skådespelare 
 Christopher Gibson (ishockeymålvakt) (född 1992), finländsk ishockeymålvakt

D
 Darron Gibson (född 1987), irländsk fotbollsspelare
 Debbie Gibson (född 1970), amerikansk popsångerska
 Don Gibson (1928–2003), amerikansk countryartist 
 Donal Gibson (född 1958), amerikansk skådespelare
 Dorothy Gibson (1889–1946), amerikansk modell, sångerska och skådespelare
 Duff Gibson (född 1966), kanadensisk skeletonåkare

E
 Edward G. Gibson (född 1936), amerikansk astronaut
 Ellen Gibson (född 1996), svensk fotbollsspelare
 Ernest Willard Gibson (1871–1940), amerikansk politiker
 Ernest William Gibson (1901–1969), amerikansk jurist och politiker

G
 Garretson Gibson (1832–1910), liberiansk president 
 Greg Gibson (född 1953), amerikansk brottare

H
 Haldo Gibson (1923–2007), svensk översättare och ordboksförfattare
 Harry Gibson (1915–1991), amerikansk jazzpianist, sångare och kompositör
 Henry R. Gibson (1837–1938), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Tennessee
 Hugh Gibson (1883–1954), amerikansk diplomat
 Hutton Gibson (1918–2020), amerikansk sedevakantist

I
 Ian Gibson (född 1939), irländsk författare

J
 Jack Gibson (ishockeyspelare) (1880–1954), kanadensisk ishockeyspelare
 James B. Gibson, amerikansk astronom
 Jimmy Gibson (1858–1932), svensk politiker och ingenjör
 John Gibson (1790–1866), walesisk bildhuggare
 John Gibson (ishockeymålvakt) (född 1993), amerikansk ishockeymålvakt
 John Gibson Lockhart (1794–1854), skotsk skriftställare och tidningsman
 John Gibson Paton (1824–1907), skotsk missionär

K
 Kirk Gibson (född 1957), amerikansk baseballspelare

L
 Laura Gibson, amerikansk folkmusiker
 Laurieann Gibson (född 1969), kanadensisk regissör, koreograf, skådespelare och dansare

M
 Mel Gibson (född 1956), amerikansk-australisk skådespelare, regissör och producent 
 Mia Gibson (1869–1965), svensk porträttmålare
 Michelle Gibson (född 1969), amerikansk ryttare

P
 Paris Gibson (1830–1920), amerikansk politiker och affärsman

R
 Randall L. Gibson (1832–1892), amerikansk politiker och general
 Richard Gibson (född 1954), brittisk skådespelare
 Robert Gibson (född 1986), kanadensisk roddare
 Robert L. Gibson (född 1946), amerikansk astronaut

S
 Sidney Gibson (1877–1959), svensk skulptör
 Sylvia Gibson (1919–1974), svensk landskapsarkitekt, skribent och lärare

T
 Terry Gibson (född 1962), engelsk fotbollsspelare
 Thomas Gibson (född 1962), amerikansk skådespelare 
 Thomas Milner Gibson (1806–1884), engelsk statsman
 Tyrese Gibson (född 1978), amerikansk skådespelare

v
 Valter Gibson (1928–2002), svensk målare och bildkonstnär
 Violet Gibson (1876–1956), irländsk attentatsperson

w

Se även 
 Gibson (släkt)

Källor

Noter 

Engelska efternamn
Skotska efternamn
Svenska efternamn
Sonnamn